Courchamps, commune française de l'Aisne
 Courchamps, commune française de Maine-et-Loire

Voir aussi 

Courchamp, commune française de Seine-et-Marne
Chaume-et-Courchamp, commune française de Côte-d'Or
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France